Watch the Birdie ("Guarda l'uccellino") è la frase in inglese usata per scattare le foto, corrispondente all'italiano Prego sorrida!.

Cinema 
 Watch the Birdie – film del 1928 diretto da Sam Newfield
 Watch the Birdie – film del 1935 diretto da Lloyd French
 Watch the Birdie – film del 1958 diretto da Alex Lovy
 Watch the Birdie – film del 1965 diretto da Giulio Alti
 Watch the Birdie – film del 1975 diretto da Gerry Chiniquy